The Amazing Race 3 est la troisième saison de la téléréalité The Amazing Race. Elle met en vedette 12 équipes de deux avec une relation préexistante dans une course autour du monde. La première a eu lieu de  et la finale de .

Les amis Flo Pesenti et Zach Behr sont les gagnants de cette édition de la course, avec Flo la première femme à gagner cette téléréalité.

La saison complète est sortie en DVD le  en exclusivité sur Amazon.com.

Notes et références 

The Amazing Race (États-Unis)